«Риу-Клару» — бразильский футбольный клуб из одноимённого города, штата Сан-Паулу. В настоящий момент клуб выступает во втором дивизионе Лиги Паулиста.

История 
Клуб основан 9 мая 1909 года, домашние матчи проводит на стадионе «Шмидтан», вмещающем 15 969 зрителей. Долгие годы клуб выступал в низших лигах чемпионата штата Сан-Паулу, лишь в 2007 году «Риу-Клару» впервые в своей истории выступил в высшей лиге чемпионата штата. Дебют в Лиге Паулиста сложился для команды вполне удачно, она заняла 12-е место из 20 участников, но на следующий год «Риу-Клару» занял последнее 20-е место и выбыл во второй дивизион Лиги Паулиста. В 2010 году «Риу-Клару» удалось вернутся в высший дивизион, но заняв по итогам чемпионата 17-е место он вновь выбыл во второй дивизион.

Известные игроки 

  Алекс Силва
  Данило Авелар
  Уолкер
  Бруно Карвальо
  Пауло Массаро
  Диого Пирес
  Флавио Диас

Известные тренеры 
  Силвио Пирилло
  Эду Марангон

Ссылки 
 Официальный сайт
 
Футбольные клубы Сан-Паулу